Солидаридад има више значења:

 Солидаридад (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Солидаридад, Виверо Мунисипал (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Солидаридад (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Солидаридад (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Солидаридад (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Солидаридад (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Солидаридад (Кинтана Ро), општина у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Солидаридад (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Солидаридад (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Солидаридад, Чинампа Нумеро Уно (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику